Towarzystwo Szkół Twórczych